Druga hrvatska nogometna liga sezone 2004./2005. bila je podijeljena u dvije zasebne lige : Sjever i Jug. U svakoj se natjecalo 12 klubova, te se liga nakon 22. kola dijelila na Ligu za prvaka te Ligu za ostanak. 

U Prvu HNL za sezonu 2005/06. plasirao se klub HNK Cibalia, a iz 2. HNL izravno su ispali NK Valpovka Valpovo i NK Uskok Klis.

Sjever

Nakon prvog dijela natjecanja

Nakon drugog dijela natjecanja

Jug

Nakon prvog dijela natjecanja

Nakon drugog dijela natjecanja

Kvalifikacije za 1. HNL 2005./06.

Poveznice 
 1. HNL 2004./05.
 3. HNL 2004./05.
 4. rang HNL-a 2004./05.
 5. rang HNL-a 2004./05.
 6. rang HNL-a 2004./05.
 7. rang HNL-a 2004./05.
 Hrvatski nogometni kup 2004./05.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2004./05., drugi rang

2004
 2